Gérard Mourou, fisico francese
 Abdel Fattah Mourou, politico e avvocato tunisino